El Coll de la Sabina és una collada del terme comunal d'Òpol i Perellós, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

Està situat a 373,2 metres d'altitud. És al nord del poble d'Òpol i al nord-est del Castell d'Òpol; hi passa la carretera local d'Òpol a Perellós. És el coll on es troben la vall de Perellós, situada al nord del coll, i la d'Òpol, al sud.

Quan eren comunes independents Òpol i Perellós, aquest coll era el punt divisori entre els dos termes.

Referències

Notes

Bibliografia 
 
 

Colls del Rosselló
Geografia d'Òpol i Perellós